Upper Heyford – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Upper Heyford – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 RAF Upper Heyford